Schleupner ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Schleupner  (* 1535; † nach 1598), deutscher Rechenmeister
 Christoph Schleupner (1566–1635), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe
 Dominicus Sleupner (auch Dominicus Schleupner; † 1547), deutscher evangelischer Theologe und Reformator